Сокращение ИПС может означать:

 изопропиловый спирт
 информационно-поисковая система
 Институт программных систем
 Институт пограничной службы
 Измеритель переходных сопротивлений
  Инкубаторно-птицеводческая станция
Искусственная питательная среда
Индукционная подогревательная система

См. также 
 IPS